Doppelwagen steht im öffentlichen Personennahverkehr für
einen Zwillingstriebwagen einer Straßenbahn
einen Doppeltriebwagen einer Straßen-, U- oder Eisenbahn
einen E-Wagen der einem regulären Linienkurs folgt oder diesem voran fährt
eines der beiden einander folgenden Fahrzeuge beim Folgezugbetrieb